Vučkovica je lahko:
 Vučkovica, Knić (Srbija)
 Vučkovica, Lučani (Srbija)